Langewiese bezeichnet

Langewiese, Ortsteil von Winterberg am kahlen Asten, Deutschland
Langewiese (Naturraum), ein kleiner Naturraum am o.a. Winterberger Ortsteil
Dorf im böhmischen Erzgebirge, siehe Dlouhá Louka (Osek)
Gemeinde in Polen, siehe Długołęka
Gemeinde in der Slowakei, siehe Muránska Dlhá Lúka
Siehe auch
Langewiesen
Langewiesche
Langenwies
Langenwiese